Gianluca Mager era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare. Questa edizione ha visto il rientro alle competizioni degli ex numeri tre del ranking mondiale Stan Wawrinka e Dominic Thiem, entrambi reduci da una lunga convalescenza.

In finale Jaume Munar ha sconfitto Pedro Cachín con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Dominic Thiem (primo turno)
  Alex Molčan (quarti di finale)
  Pablo Andújar (semifinale)
  Jiří Veselý (semifinale)

  Roberto Carballés Baena (quarti di finale) 
  Jaume Munar (campione) 
  Marco Cecchinato (primo turno) 
  Carlos Taberner (secondo turno)

Qualificati 

  Lukáš Klein (primo turno)
  Raul Brancaccio (primo turno)
  Alexander Shevchenko (primo turno)

  Javier Barranco Cosano (primo turno) 
  Carlos Gómez-Herrera (primo turno) 
  Pol Martín Tiffon (primo turno, ritirato)

Lucky loser 

  Nicolás Álvarez Varona (secondo turno)

Wildcard 

  Dominic Thiem (primo turno)
  Stan Wawrinka (primo turno) 

  Carlos Gimeno Valero (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Andalucía Challenger 2022